Måskobbarna är skär i Åland (Finland). De ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Öarna ligger omkring 31 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 250 kilometer väster om Helsingfors. 

Arean för den av öarna koordinaterna pekar på är  hektar och dess största längd är 140 meter i nord-sydlig riktning. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Föglö,  km norr om Måskobbarna.

Källor 

Skär i Åland
Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet